The Inner Voice – film del 1920 diretto da Roy William Neill
The Inner Voice – film del 1955 diretto da Francesco Lucente
Antarnaad (titolo inglese The Inner Voice) – film del 1991 diretto da Shyam Benegal